Haasiasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Haasiasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
2. Haasiasaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski,  (3 ha)
3. Haasiasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (3 ha)
4. Haasiasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (2 ha)
5. Hässjeholmen (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (0 ha)
6. Haasiasaaret, öar i Libelits,  (0 ha)

Se även
Hässjeholmen

Robotskapade Finlandförgreningar